A katari nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Losailben rendezték április 7-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Moto2

Moto3

Források

Katari
motogp